Кубок Чехии по футболу 1993/94 — первый розыгрыш Кубка Чехии по футболу. Победителем стала «Виктория Жижков», которая обеспечила себе участие в Кубке обладателей кубков 1994/95.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сезон 1993/94 на сайте jfk-fotbal 

Спорт в Чехии в 1993 году
Спорт в Чехии в 1994 году
Чехия
1993/1994